Muški rukometni olimpijski turnir 2012. odigrao se od 28. srpnja do 12. kolovoza. Naslov je obranila Francuska.

Kvalifikacije

Sastavi

Glavni turnir

Skupina A 

29. srpnja 2012.

31. srpnja 2012.

2. kolovoza 2012.

4. kolovoza 2012.

6. kolovoza 2012.

Skupina B 

29. srpnja 2012.

31. srpnja 2012.

2. kolovoza 2012.

4. kolovoza 2012.

6. kolovoza 2012.

Izbacivanje 

M